Der Begriff Burghauptmann bezeichnet

 im historischen Zusammenhang einen Kastellan
 in Österreich den höchsten Beamten der Burghauptmannschaft Österreich